DNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Denham (Western Australia) (Australia)
 Dirección de Normalización y Metrología